O Campeonato Paraibano de Futebol de 2005 foi a 97ª edição do campeonato estadual de futebol da Paraíba, contou com a participação de 8 clubes. O campeão foi o Treze Futebol Clube, de Campina Grande.

A maior goleada da competição ocorreu no confronto entre Perilima e Nacional de Patos: 9 a 1 para o Nacional, em pleno Amigão. A equipe que mais marcou gols foi a do Treze (49), enquanto a melhor defesa foi a do Sousa (21 gols sofridos)

Participantes

Disputa
O campeonato foi disputado em dois turnos, onde o campeão de cada turno se enfrentaria na grande final. Caso um mesmo time ganhasse dos dois turnos ele seria declarado campeão sem a necessidade de mais dois jogos finais.

Classificação 1º turno

Semifinais 1º turno

Classificação 2ª turno

Semifinais 2º turno

O Treze se sagrou campeão dos dois turnos, não havendo necessidade de uma final,e o Nacional por ter sido a equipe à marcar mais pontos em todo o campeonato,,ficou com a segunda colocação.

Ligações externas 
Bola na Área

Campeonato Paraibano de Futebol
Futebol de 2005 no Brasil